Il singolare del Fischer Grand Prix 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Wilkison era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jan Gunnarsson ha battuto in finale 6–7, 6–2, 6–4, 1–6, 7–5 Libor Pimek.

Teste di serie

  Anders Järryd (secondo turno)
  Martín Jaite (quarti di finale)
  Heinz Günthardt (semifinali)
  Sergio Casal (secondo turno)

 Jan Gunnarsson (campione) 
 Andreas Maurer (semifinali) 
 Libor Pimek (finale) 
 Ronald Agénor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1985